L'Ostdeutscher Sparkassen Cup 2007 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2007. Il torneo si è giocato a Dresda in Germania dal 7 al 13 maggio 2007 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di $50 000.

Vincitori

Singolare

 Jurij Ščukin ha battuto in finale  Florian Mayer 7-6(5), 7-6(3)

Doppio

 Tomas Behrend /  Christopher Kas hanno battuto in finale  Jean-Baptiste Perlant /  Xavier Pujo 6-3, 6-4

Collegamenti esterni